L'Antéchrist, Imprécation contre le christianisme, (Der Antichrist. Fluch auf das Christentum) est un livre écrit par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche en 1888 et publié en 1894.
 L'Antéchrist (L'Anticristo) est un film italien réalisé par Alberto De Martino en 1974.
 Antichrist est un film allemand réalise par Lars von Trier en 2009.
 L'Antéchrist est une œuvre d'Ernest Renan parue en 1873. C'est le quatrième volume de l'ensemble Histoire des origines du christianisme.